Bodzanów (gromada w powiecie nyskim)
 Bodzanów (gromada w powiecie płockim)